Hierba bacera puede referirse a:
 El género botánico Agrimonia.
 El nombre común de la planta Agrimonia eupatoria.
 El nombre común de la planta '''''Ajuga chamaepitys.